Coxyde Military Cemetery
 Coxyde (Sluis), een verdwenen dorp in Zeeuws-Vlaanderen
 Koksijde, een kustplaats in België (in het Frans Coxyde)